Баров Євген Ігорович (нар. 2 липня 1948, с. Петриків Тернопільського району Тернопільської області) — український радіожурналіст, публіцист.
 Баров Кирило Олександрович (11 серпня 1917, Харків — 24 грудня 2006)  — майстер спорту (1953), Заслужений тренер України (1966), інструктор-методист 1-ї категорії.